Чемпион мира FIP в тяжёлом весе () — чемпионский титул в рестлинг-промоушне Full Impact Pro (FIP). В настоящее время это главный титул в FIP.

Титул был представлен 25 сентября 2004 года на шоу Emergence: Part Two как титул чемпиона FIP в тяжелом весе. Он был переименован в титул чемпиона мира FIP в тяжелом весе 3 марта 2007 года, когда тогдашний чемпион Родерик Стронг победил Пака в Ливерпуле, Англия, на шоу Ring of Honor (ROH) Fifth Year Festival: Liverpool.

История титула

Названия титула

Чемпионы

Примечания 

Full Impact Pro
FIP